ECB est un sigle qui peut désigner :
 Electronic codebook (en français, dictionnaire de codes), un mode d'opération en cryptographie ;
 European County Board (en français, Comité européen des sports gaéliques), un organisme chargé du développement et de l'organisation des sports gaéliques en Europe, hors îles d'Irlande et de Grande-Bretagne ;
  , l'instance dirigeante du cricket en Angleterre et au pays de Galles ;
  European Central Bank (en français, Banque centrale européenne, la banque centrale de la zone euro.
Entity-Control-Boundary (en français, Entité-Contrôle-Frontière) un patron d'architecture dans le domaine du génie logiciel

Code